Adelajda Sabaudzka (), według niektórych źródeł znaną pod imionami: Alicja (), Agnieszka (), Alicja (), Aélis () lub jeszcze Adelajda (), była księżniczką z dynastii Sabaudzkiej, narzeczoną Jana bez Ziemi, ale zmarła zbyt młodo aby wyjść za mąż.

Pochodzenie i urodzenie 
Adelajda była córką Humberta III Sabaudzkiego i jego trzeciej żony, Klementyny Zähringen.

Data urodzenia pozostaje niepewna. Według najnowszych ustaleń urodziła się w 1166. Jednak, data śmierci jej matki jest dyskusyjna (1163, 1167 lub 1173), a także kolejność Adelajdy wśród dzieci pary: najstarsza, druga po Sofii lub nawet jest jedynym dzieckiem pary.

Klaudiusz Blanchard, twierdzi, że Klementyna Zähringen zmarła w 1163 roku, co by oznaczało, że Adelajda urodziła się wcześniej.

Zaręczyny z Janem bez Ziemi 
W każdym razie, w 1173 roku, (a więc między ósmym a nieco ponad jedenastym rokiem życia), zostaje obiecana Janowi bez Ziemi, synowi króla Anglii, w umowie podpisanej w Clermont-Ferrand. Traktat ten, podpisany w obecności, w szczególności, arcybiskupa Piotra Tarentaise, przesądzał w zasadzie, że hrabstwo Sabaudii, plus 5 000 marek stanowią posag Adelajdy. W tym czasie, i pomimo trzech małżeństw z rzędu, Humbertowi III, nie miał spadkobiercy, który mógłby zostać jego następcą zgodnie z prawem salickim. Postanawia również, że w przypadku śmierci dziewczyny, to jej młodsza siostra wyjdzie za Jana, z zachowaniem pozostałych postanowień umowy. Ten sojusz z Anglią był pierwotnie środkiem do walki przeciwko ekspansywnym ambicjom króla Francji, Ludwika VII.

Umowa ta dowodzi, że Adelajda była starszą z dwóch córek. Wydaje się, że dwoje dzieci (Jan bez Ziemi był w tym samym wieku, co Adelajda, urodził się w 1166 r.) spotkało się w zamku Montmayeur, o którym mowa w umowie jako części posagu Adelajdy.

Śmierci 
Ale dwa zdarzenia zadecydowały, że do zamierzonej unii Sabaudii i Anglii nie doszło: pierwsze to śmierć Adelajdy, jeszcze w dzieciństwie, w 1173 roku. Ta śmierć nie jest udowodniona, według Klaudiusza Blancharda, która opiera się na piśmie Luigi Cibrario, twierdzącym, że Adelajda wyszła była za mąż za Humberta z Genewy i była jeszcze żywa w 1256. Biorąc pod uwagę wyjątkowość tego źródła, jest mało prawdopodobne, że termin planowanego małżeństwa Adelajdy (90 lat), a zwłaszcza z człowiekiem otrzydzieści lat młodszym, Humbert z Genewy urodził się w 1195 roku. Ponadto, mnogie warianty imienia księżniczki, znacznie zwiększają ryzyko pomyłek.

Drugie to śmierć matki, która miała miejsce prawdopodobnie w tym samym czasie; Klaudiusz Blanchard twierdzi, że ta strata spowodowała chęć hrabiego Humberta, do ucieczki od świata i zostania mnichem w opactwie Hautecombe, gdzie jego żona została pochowana, i że dopiero namowy wielu jego poddanych, zmusiły go do ponownego ożenku z Beatricze z Wiednia. A to ostatnia urodziła mu dziedzica, przyszłego Tomasza I Sabaudzkiego.

W każdym razie, angielska rodzina królewska zrezygnowała z projektu ślubu i Jan poślubił Izabelę Gloucester.

Rodowód

Bibliografia

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Urodzeni w 1166
Zmarli w 1174